Нордмолл — оптово-розничный центр, расположенный в пригороде Новосибирска в районе пересечения Северного объезда и Пашинского шоссе. Был поэтапно введён в эксплуатацию в 2016—2017 годах. Общая площадь — 200 000 м². Крупнейший торговый комплекс Сибири.

История 
Строительство торгового комплекса началось в 2014 году.

В 2016 году были введены в эксплуатацию первая и вторая очереди «Нордмолла», в 2017 году — третья очередь.

Общие сведения 
Оптово-розничный центр состоит из трёх корпусов, общая площадь которых составляет 200 000 м². Автомобильная парковка ОРЦ рассчитана на 3300 автомобилей.

Собственники 
Актив торгового комплекса принадлежит ООО «Норд сити молл», владельцем которого с июня 2019 года является кипрская Vochna holdings Co. limited, ранее ООО принадлежало кипрской компании Ortalion Commercial Ltd. Бенефициары «Норд сити молла» не раскрываются.

Финансовые показатели 
Финансовые показатели «Норд сити молла» на 2017 год:
 выручка — 112,2 млн ₽
 чистый убыток — 654,6 млн руб ₽
 долгосрочные обязательства — 4,9 млрд ₽

Примечания

Ссылки 
 Барахолка устроилась. НГС.НОВОСТИ.
 «Нордмоллу» семь раз отмерили. Коммерсантъ.

Здания и сооружения Новосибирской области
Торговые центры России
Новосибирский район